Aulikki est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Aulikki Rautawaara (1906-1990), soprano finlandaise
 (née en 1949), joueuse d'échec finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
fi:Auli